De gemeente Den Helder heeft 69 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Den Helder.

|}

Voormalige gemeentelijke monumenten 

Bouwwerk in Den Helder
Den Helder
Den Helder